Le tournoi de tennis d'Umag 2013 est un tournoi de catégorie 250 Series qui se déroule du 22 au 28 juillet sur terre battue.

Faits marquants 
Tommy Robredo remporte le simple. À cette occasion, il ajoute un  à sa carrière sur le circuit ATP.
En double, Martin Kližan et David Marrero s'imposent et décrochent à cette occasion respectivement le  et le  en double de leur carrière sur le circuit ATP.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternate (remplaçant)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Umag

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Croatie
ATP 2013
Sport en Croatie en 2013
Tennis en juillet 2013